"Bico da Calha", também conhecido por "Bico da Areia" situado na freguesia da Trafaria, representa uma zona na margem Sul do Tejo onde sempre foram acumulando pela força da maré, uma grande quantidade de areias da foz, bem representado pelo lema da freguesia "Trafaria - Onde o Tejo se faz ao mar".

Desde sempre conhecido, pela população da Trafaria, como o "Bico da Areia", era em tempos passados, um local privilegiado de praia da população da Vila e arredores sendo também visitado por uma grande quantidade de veraneantes da margem norte.

Hoje em dia e por força do chamado progresso, a zona, antes considerada aprazível, em quase toda a sua extensão, encontra-se ocupada pelo terminal cerealífero.

Rio Tejo
Almada